Азербайджа́нський кінь — гірська верхово-в'ючна порода коней, поширена в Азербайджані і деяких районах суміжних з нею країнах. 

Масть здебільшого гніда і сіра. Висота в холці 136—140 см, коса довжина тулуба 139, обхват грудей 160—163, обхват п'ястка 17,9—18,3 см. 

Азербайджанський кінь витривалий, відзначається доброю природною рівновагою і спритністю під час руху з вершником або в'юком по крутих гірських схилах, здатний до швидких алюрів у гірській місцевості. В 1943 році в Азербайджанській РСР організовано державний племрозплідник коней азербайджанської породи.

Азербайджанські коні включають кілька типів, які мають свої особливості, яких називають за місцем розведення; карабаський коні, кубинські інохідці, ширванський коні і делібоз.

Література

Див. також 

 Свійський кінь
 Конярство
 Масть коня

Породи коней
Породи коней з Азербайджану